10-й Чемпионат Европы по волейболу среди девушек (финальный турнир) проходил с 29 марта по 7 апреля 2013 года в Баре (Черногория) и Кладово (Сербия) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории выиграла юниорская сборная Польши.

Команды-участницы 
 Сербия, Черногория  — команды стран-организаторов;
 Турция — по итогам чемпионата Европы среди девушек 2011; 
 Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Польша, Россия, Словения, Франция, Чехия — по результатам квалификации.

Квалификация   
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла с 3 по 7 января 2013 года с участием 29 команд. Были разыграны 9 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Сербия, Черногория (команды стран-организаторов), Турция (по итогам предыдущего чемпионата Европы). 

Отборочный турнир включал один групповой этап. В финальную стадию чемпионата Европы вышли победители групп и 4 из 5 команд, занявших в группах вторые места.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е места разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Первичным критерием при распределении мест в группах являлось общее количество побед. При равенстве этого показателя в расчёт последовательно брались количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Игровые арены 
  Бар
 Во Дворце спорта «Тополица» прошли матчи группы 1 предварительного этапа и поединки плей-офф чемпионата. Вместимость — 2630 зрителей. Открыт в 2009 году.
  Кладово 
 В спортивном зале «Езеро» прошли матчи группы 2 предварительного этапа чемпионата. Вместимость — 2500 зрителей.

Предварительный этап

Группа 1 
Бар

30 марта
 Польша — Словения 3:2 (25:19, 12:25, 22:25, 25:20, 15:12); Италия — Греция 3:0 (25:21, 25:19, 25:22); Чехия — Черногория 3:1 (25:17, 15:25, 25:13, 27:25).

31 марта
 Италия — Польша 3:2 (25:27, 16:25, 25:16, 25:23, 15:6); Словения — Чехия 3:1 (19:25, 25:13, 25:13, 26:24); Греция — Черногория 3:1 (25:23, 14:25, 25:20, 25:10).

1 апреля
 Италия — Словения 3:0 (25:11, 25:14, 25:20); Чехия — Греция 3:1 (25:21, 20:25, 29:27, 26:24); Польша — Черногория 3:1 (25:20, 25:14, 22:25, 25:13).

3 апреля
 Греция — Словения 3:2 (20:25, 14:25, 25:15, 25:18, 15:10); Польша — Чехия 3:1 (23:25, 25:13, 25:18, 27:25); Италия — Черногория 3:0 (25:10, 25:15, 25:9).

4 апреля
 Греция — Польша 3:1 (27:25, 28:26, 9:25, 25:21); Италия — Чехия 3:0 (25:16, 25:19, 25:17); Словения — Черногория 3:0 (25:7, 25:9, 25:9).

Группа 2 
Кладово

29 марта
 Германия — Россия 3:2 (25:23, 25:23, 26:28, 20:25, 15:10); Турция — Франция 3:1 (25:22, 18:25, 25:21, 25:22); Сербия — Нидерланды 3:1 (18:25, 25:12, 25:22, 25:11).

30 марта
 Турция — Россия 3:1 (25:13, 21:25, 25:18, 25:20); Нидерланды — Германия 3:1 (25:20, 25:21, 19:25, 25:23); Сербия — Франция 3:0 (25:15, 25:22, 25:22).

31 марта
 Турция — Германия 3:1 (25:18, 23:25, 25:21, 25:20); Нидерланды — Франция 3:1 (25:18, 23:25, 25:21, 25:20); Сербия — Россия 3:1 (22:25, 25:19, 25:14, 25:22).

2 апреля
 Германия — Франция 3:1 (28:26, 25:19, 22:25, 25:13); Россия — Нидерланды 3:1 (18:25, 25:19, 25:18, 25:14); Турция — Сербия 3:0 (25:18, 25:19, 25:23).

3 апреля
 Россия — Франция 3:1 (20:25, 25:17, 25:15, 25:19); Турция — Нидерланды 3:0 (25:17, 25:23, 25:15); Германия — Сербия 3:2 (25:18, 25:12, 24:26, 25:27, 15:7).

Плей-офф 
Бар

Полуфинал за 5—8-е места 
6 апреля
 Греция — Россия 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).
 Словения — Германия 3:1 (25:19, 16:25, 25:18, 25:15).

Полуфинал за 1—4-е места 
6 апреля
 Италия — Сербия 3:1 (25:21, 18:25, 25:20, 25:13).
 Польша — Турция 3:2 (25:23, 25:17, 19:25, 21:25, 15:11).

Матч за 7-е место 
7 апреля
 Германия — Россия 3:2 (26:24, 25:23, 22:25, 22:25, 15:9).

Матч за 5-е место 
7 апреля
 Греция — Словения 3:2 (25:21, 25:17, 24:26, 17:25, 15:10).

Матч за 3-е место 
7 апреля
 Турция — Сербия 3:0 (25:22, 25:23, 25:15).

Финал 
7 апреля
 Польша — Италия 3:2 (21:25, 17:25, 25:19, 27:25, 18:16). Отчёт

Итоги

Положение команд 

Польша, Италия, Турция, Сербия, Греция, Словения квалифицировались на чемпионат мира среди девушек 2013.

Призёры 
  Польша: Мальвина Смажек, Малгожата Смешек, Клаудия Гжеляк, Корнелия Москва, Александра Ванчик, Каролина Писля, Пола Новаковская, Юстина Антосевич, Паулина Бальдыга, Каролина Щигель, Магдалена Дамаске, Александра Казаля. Главный тренер — Гжегож Косатка.

  Италия: Аличе Дегради, Карлотта Камби, Офелия Малинов, Марианна Маджипинто, София Д’Одорико, Беатриче Берти, Джулия Анджелина, Анна Данези, Анастасия Гуэрра, Сара Бонифачо, Анна Николетти, Элиза Дзанетте. Главный тренер — Лука Пьераньоли.

  Турция: Мерве Чепни, Джансу Озбай, Зейнеп Багджи, Рида Эрналелитепе, Ада Гермен, Айча Айкач, Пелин Арогуз, Хюмай Топалоглу, Бусе Эне, Арелья Карасой, Су Зент, Ханде Баладын. Главный тренер — Шахин Чатма.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Анастасия Гуэрра
 Лучшая нападающая:  Пелин Арогуз
 Лучшая блокирующая:  Ханде Баладын
 Лучшая связующая:  Эва Мори
 Лучшая либеро:  Марианна Маджипинто
 Лучшая на подаче:  Майя Алексич
 Лучшая на приёме:  Пола Новаковская
 Самая результативная:  Анти Василантонаки

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов
 European Volleyball Championship U18 2013. women.volleybox

2013
2013 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Сербии
Чемпионаты Европы в Черногории